Massospondylidae — родина ящеротазових динозаврів підряду Завроподоморфи (Sauropodomorpha). Скам'янілості представників родини знайдені в Азії, Африці та Південній Америці. Родина існувала у кінці тріасу та на початку юрського періоду. Згідно з Полом Серено, родина включає завроподів, що ближче споріднені з Massospondylus carinatus, ніж із Plateosaurus engelhardti та Saltasaurus loricatus.

Філогенія 
Філогенічна кладограма за Apaldetti and colleagues in 2011.

Кладограма за Novas et al., 2011:

Примітки 

Завроподоморфи
Родини динозаврів